Glauke steht für:

Figuren der griechischen Mythologie:

 Glauke (Tochter des Kreon), Gemahlin des Iason; auch Krëusa genannt
 Glauke, eine nach der Tochter des Kreon benannte Quelle in Korinth
 Glauke (Tochter des Kychreus), von Aktaios Mutter des Telamon
 Glauke (melische Nymphe), eine der melischen Nymphen
 Glauke (arkadische Nymphe), Nymphe aus Arkadien
 Glauke (Nereide), eine der Nereiden
 Glauke (Tochter des Danaos), eine der Danaiden
 Glauke (Amazone), eine der Amazonen
 Glauke (Gattin des Upis), Mutter der dritten Artemis
 Glauke (Tochter des Kronos), nach Euhemeros eine Tochter der Titanen Kronos und Rhea

Sonstiges:
 (288) Glauke, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Glauce (Gattung), eine Schmetterlingsgattung